Сьєго-де-Авіла — провінція республіки Куба.
 Сьєго-де-Авіла — столиця провінції Сьєго-де-Авіла.